Wamū steht für:
 Wamū, Berg im Gouvernement Aleppo, Syrien

WaMu steht für:
 Washington Mutual, US-amerikanisches Finanzunternehmen

WAMU steht für:
 WAMU, US-amerikanische Radiostation